Przegląd Społeczny (1886-1887) – miesięcznik
 Przegląd Społeczny (1906-1907) – tygodnik
 Przegląd Społeczny (1927–1939) – miesięcznik CENTOSu